Horon steht für:
 Horon (Gott), ursprünglich kanaanitische Gottheit
 Horon (Tanz), türkischer Volkstanz